Hieronder is een lijst van alle steden en gemeenten in Hongarije. Hongarije telt 3154 gemeentes. Daarvan hebben 328 gemeentes het statuut 'stad'. Veruit de grootste stad is de hoofdstad Boedapest.

Grootste gemeentes in Hongarije

Meer dan 100.000 inwoners

Meer dan 50.000 inwoners

Meer dan 30.000 inwoners

Meer dan 20.000 inwoners

Andere gemeentes

Meer dan 15.000 inwoners

Gemeente in Hongarije
steden